Périgny pode se referir a:
 Périgny (Allier)
 Périgny (Charente-Maritime)
 Périgny (Loir-et-Cher)
 Périgny (Val-de-Marne)

Desambiguações de topônimos